Crystal Springs designa vários topónimos:
Crystal Springs (Flórida), região censitária americana localizada no estado da Flórida
Crystal Springs (Mississippi), cidade americana do estado de Mississippi
Crystal Springs (Nevada), cidade fantasma americana localizada no estado de Nevada
Desambiguação
Desambiguações de topônimos